The Last Days steht für:

 The Last Days bzw. Die letzten Tage (1998), Dokumentarfilm (1998)
 The Last Days – 12 Wochen nach der Panik, Horror-, Science-Fiction- und Horrorfilm (2013)
 The Last Days of the Hate Bombs, US-amerikanischer Musik-Dokumentarfilm (2003)
 The Last Days on Mars, Horror-Science-Fiction-Film (2013)

Siehe auch:
 Last Days
 Die letzten Tage